X22 ou X-22  peut faire référence à :
 Bell X-22, un avion expérimental américain ;
 Contact avec des scorpions, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres